Arlbergspoortunnel, een spoortunnel op de Arlbergspoorlijn tussen de Oostenrijkse deelstaten Vorarlberg en Tirol
Arlberg Straßentunnel, een stratentunnel op de Arlberg Schnellstraße tussen deze deelstaten